Cadonau ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Cadonau (1850–1929), Schweizer Kaufmann
 Claudio Cadonau (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Gianna Olinda Cadonau (* 1983), Schweizer Lyrikerin und Kulturmanagerin
 Riet Cadonau (* 1961), Schweizer Manager